Малый Бурлук — название географических объектов:

 Малый Бурлук — река в Волгоградской области России, приток реки Бурлук.
 Малый Бурлук — село в Великобурлукском районе Харьковской области Украины.